Give ’Em Enough Rope () (ср. с пословицей: "Give a man enough rope and he will hang himself" — "только дай ему верёвку — и он повесится") — второй студийный альбом британской рок-группы The Clash, вышедший в 1978 году.

К 1978 году The Clash стали одной из самых известных новых групп Великобритании, и вполне ожидаемо альбом занял 2-е место в британском хит-параде. По содержанию альбом наследовал духу дебютной пластинки The Clash, однако звучание было более чистым и отшлифованным, в чём заслуга продюсера Сэнди Перлмана.

Работа над альбомом началась с репетиций в январе 1978 года и продолжалась 8 месяцев. Часть песен была написана во время творческой командировки Мика Джонса и Джо Страммера на Ямайку в начале года. В марте начались первые записи с нью-йоркским продюсером Сэнди Перлманом, работавшим с Blue Öyster Cult: в CBS Records надеялись, чтобы альбом, записанный опытным продюсером-американцем, будет приемлем для американского рынка. Репетиции и записи в разных студиях проходили всю весну и лето. В августе Перлман с Джонсом и Страммером переехали в США, где в течение двух месяцев доделывали альбом в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Альбом вышел 10 ноября 1978 года. Несмотря на то, что он добрался до 2-го места, критики нашли альбом слишком отшлифованным и перегруженным аранжировками. В поддержку альбома прошло двухмесячное британское турне Sort It Out.

Обложка 
Обложка альбома оформлена Берни Родсом, менеджером группы, и бас-гитаристом Полом Симононом.

Альбомные синглы 
 «Tommy Gun» / «1-2 Crush On You» (ноябрь 1978)
 «English Civil War» / «Pressure Drop» (февраль 1979)

Список композиций 
 «Safe European Home» — 3:50
 «English Civil War» — 2:35
 «Tommy Gun» — 3:17
 «Julie’s Been Working for the Drug Squad» — 3:03
 «Last Gang in Town» — 5:14
 «Guns on the Roof» — 3:15
 «Drug-Stabbing Time» — 3:43
 «Stay Free» — 3:40
 «Cheapskates» — 3:25
 «All the Young Punks (New Boots and Contracts)» — 4:55

Альбомы The Clash
Альбомы Epic Records
Альбомы CBS Records